Зинзунзан има више значења:

 Општина Зинзунзан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зинзунзан (Зинзунзан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику